Cabo Bojador puede referirse a:
Cabo Bojador: un accidente geográfico en el noroeste de África.
Cabo Bojador (ciudad): una ciudad del Sahara Occidental.